Юрбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Юрбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн